Il doppio del Bank Austria Tennis Trophy 1998 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Ellis Ferreira e Patrick Galbraith erano i detentori del titolo,, ma solo Ferreira ha partecipato in coppia con Rick Leach.

Ferreira e Leach lost hanno perso nei quarti contro David Adams e John-Laffnie de Jager.

Evgenij Kafel'nikov e Daniel Vacek hanno battuto in finale 7–5, 6–3 contro Adams e de Jager.

Teste di serie
 Ellis Ferreira /  Rick Leach (quarti)
 Jonas Björkman /  Patrick Rafter (primo turno)
 Piet Norval /  Cyril Suk (primo turno)
 Donald Johnson /  Francisco Montana (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 

Bank Austria Tennis Trophy 1998
ATP Tour 1998